Marinovich je oblik prezimena Marinović koji nose nose isključivo Hrvati u SAD-u, Argentini, Australiji, Kanadi, Južnoj Africi i na Novom Zelandu.

Spominje se u Ljetopisu Društva sv. Jeronima, kao dio popisa američkih Hrvata iz 1906. godine.

Drugi oblici prezimena su Marynovych, Marynowich i Marynovich i razlikuju se između država.

Poznate osobe 
 Greg Marinovich, južnoafrički fotoreporter, novinar i filmski redatelj hrvatskoga podrijetla
 Marv Marinovich, američki igrač američkog nogometa hrvatskoga podrijetla
 Todd Marinovich, američko-kanadski igrač američkog nogometa hrvatskoga podrijetla

Izvori 

Prezimena